Даниель
 Даниель, Джон Фредерик (1790—1845) — английский физик и химик.
 Даниель, Франтишек (1925—1996) — чешско-американский режиссёр, продюсер, сценарист и педагог.
 Даниел, Джуниус (1828—1864) — американский плантатор и кадровый офицер армии США
 Даниель-Лесюр (1908—2002) — французский композитор, музыкант-органист.
 Даниель, Герман-Альберт (1812—1871) — немецкий богослов и географ.

Топоним 
 Даниел — статистически обособленная местность, расположенная в округе Саблетт (штат Вайоминг, США)
 Даниел-Джонсон — водохранилище на реке Маникуаган (впадает в залив Святого Лаврентия), расположенное в Квебеке, Канада.
 Даниель  — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Даниэль
 Даниэльс